Винг Рејмс () је амерички глумац, рођен 12. маја 1959. године у Њујорку (САД).

Филмографија 

|-
| 1990. || Џејкобова лествица кошмара || -{Jacob's Ladder}- || Џорџ ||
|-
| 1994. || Петпарачке приче || -{Pulp Fiction}- || Марселус Волас ||
|-
| 1995. || Пољубац смрти || -{Kiss of Death}- || Омар ||
|-
| 1996. || Стриптиз || -{Striptease}- || Шад ||
|-
| 1996. || Немогућа мисија || -{Mission: Impossible}-  || Лутер Стикел ||
|-
| 1999. || Клопка || -{Entrapment}- || Арон Тибодо ||
|-
| 2000. || Немогућа мисија 2 || -{Mission: Impossible 2}- || Лутер Стикел ||
|-
| 2004. || Зора живих мртваца || -{Dawn of the Dead}- || Кенет Хол ||
|-
| 2006. || Немогућа мисија 3 || -{Mission: Impossible III}- || Лутер Стикел ||
|-
| 2008. || Дан живих мртваца || -{Day of the Dead}- || капетан Кенет Родс ||
|-
| 2010. || Пирана 3D || -{Piranha 3D}- || заменик шерифа Фалон ||
|-
| 2011. || Немогућа мисија: Протокол Дух || -{Mission: Impossible – Ghost Protocol}- || Лутер Стикел ||
|-
| 2012. || Пирана 3DD || -{Piranha 3DD}- || заменик шерифа Фалон ||
|-
| 2015. || Немогућа мисија: Отпадничка нација || -{Mission: Impossible – Rogue Nation}- || Лутер Стикел ||
|-
| 2017. || Чувари галаксије 2 || -{Guardians of the Galaxy Vol. 2}- || Чарли-27 ||
|-
| 2018. || Немогућа мисија: Разилажење || -{Mission: Impossible – Fallout}- || Лутер Стикел ||
|-
| 2023. || Немогућа мисија: Одмазда — Први део || -{Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One}- || Лутер Стикел ||
|-
| 2024. || Немогућа мисија: Одмазда — Други део || -{Mission: Impossible – Dead Reckoning Part Two}- || Лутер Стикел ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1959.
Амерички глумци
Добитници награде Златни глобус